Камча́тская у́лица (название c 6 марта 1970 года) — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района Гольяново.

История 
Улица получила своё название 6 марта 1970 года по полуострову Камчатка в связи с расположением на востоке Москвы.

Расположение 
Камчатская улица проходит от Уральской и Уссурийской улиц на север, не доходя до Курганской улицы, поворачивает на северо-восток и затем на восток, проходит параллельно Курганской улице, пересекает Сахалинскую улицу и проходит до Хабаровской улицы. У юго-западного конца улицы расположен Гольяновский пруд. Нумерация домов начинается от Уссурийской улицы.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 д. 13 — детский сад № 2560;
 д. 23 — детский сад № 2442.
По чётной стороне:
 д. 2а — детский сад № 1355;
 д. 6 — школа № 1688;
 д. 8 — школа № 1167;
 д. 10 — школа № 1320.

Транспорт

Автобус 
 257: от Уральской улицы до безымянного проезда к Курганской улице и обратно и от Сахалинской улицы до Хабаровской улицы и обратно.
С7: аналогино маршруту № 257.

Метро 
 Станция метро «Щёлковская» Арбатско-Покровской линии — юго-западнее улицы, на пересечении Щёлковского шоссе с 9-й Парковой и Уральской улицами.

 В начале улицы, в начале 2023 года, появится станция метро «Гольяново».

Примечания

Ссылки